Сосновщина  — топоним:

Беларусь 
 Сосновщина — деревня, Волковский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Сосновщина — деревня, Долгиновский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Сосновщина — деревня, Ляденский сельсовет, Червенский район, Минская область